Plaats in Indonesië
 Argosari (Sedayu), een plaats in het regentschap Bantul in de provincie Jogjakarta
 Argosari (Ayah), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Argosari (Jabung), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Argosari (Samboja), een plaats in het regentschap Kutai Kartanegara in de provincie Oost-Kalimantan
 Argosari (Senduro), een plaats in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java